hrabstwo Gloucester (franc. Comté de Gloucester, ang. Gloucester County) w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 hrabstwo Gloucester (ang. Gloucester County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Gloucester (ang. Gloucester County) w USA, w stanie Wirginia
hrabstwo Gloucestershire w Anglii